Евге́ний Никола́евич Дьячко́в (9 октября 1975; Йошкар-Ола, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Йошкар-Олы, тренер Анатолий Подойников. Футбольную карьеру начинал в родном городе в составе местной «Дружбы». Сезон 1997 года провёл в ульяновской «Волге». С 1998 по 2001 года был в составе казанского «Рубина». Сезон 2002 года начинал в «КАМАЗе». С лета 2002 по лето 2004 года был игроком Луча-Энергии. Сезон 2004 года заканчивал в нижнекамском «Нефтехимике». С 2005 по 2008 года играл в рязанских командах — сначала в «Спартаке-МЖК», а потом в «Рязани». Сезоны 2009 и 2010 годов играл в ижевском «СОЮЗ-Газпроме». Переходный сезон находился в новокузнецком «Металлург-Кузбассе». С лета 2012 года играл в клубе «Зенит-Ижевск».

Примечания

Ссылки 
 
 Космополит с ижевским «причалом»

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Спартак-МЖК»
Игроки ФК «Рязань»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»